Джастин Галлахер () — американский экономист, основной областью исследований которого является экономика окружающей среды, а именно изучение того, как люди оценивают экологические риски и реагируют на них. Также в сферу его интересов входит изучение сопряженных с вышеупомянутой областью сфер финансов домашних хозяйств, экономики труда и экономики общественного сектора.

Бакалавр искусств (1999) Миддлберийского колледжа; магистр государственной политики (2003) Чикагского университета; доктор философии (2011) Калифорнийского университета в Беркли.

Учебная деятельность 
С 2011 г. по 2018 г. Джастин Галлахер преподавал на экономическом факультете в Кейсовском университете Западного резервного района. С 2018 г. преподает курсы "Финансовая эконометрика" и "Деньги и банковское дело" на экономическом факультете в университете штата Монтана.

Научные публикации 

 Greenstone, Michael, and Justin Gallagher. “Does Hazardous Waste Matter? Evidence from the Housing Market and the Superfund Program.” The Quarterly Journal of Economics, vol. 123, no. 3, 2008, pp. 951–1003. JSTOR, www.jstor.org/stable/25098922;
 Gallagher, Justin. “Learning about an Infrequent Event: Evidence from Flood Insurance Take-Up in the United States.” American Economic Journal: Applied Economics, vol. 6, no. 3, 2014, pp. 206–233. JSTOR, www.jstor.org/stable/43189495;
 Gallagher, Justin, and Daniel Hartley. “Household Finance after a Natural Disaster: The Case of Hurricane Katrina.” American Economic Journal: Economic Policy, vol. 9, no. 3, 2017, pp. 199–228. JSTOR, www.jstor.org/stable/26598166;
 Gallagher, Justin, Michael L. Anderson and Elizabeth Ramirez Ritchie. “School Lunch Quality and Academic Performance.” Journal of Public Economics, 2018, 168, pp. 81–93 https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.09.013.
 Gallagher, Justin, and Paul J. Fisher. . "Criminal Deterrence When There Are Offsetting Risks: Traffic Cameras, Vehicular Accidents, and Public Safety." American Economic Journal: Economic Policy, 2020, 12 (3): 202-37 https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/pol.20170674.

См. также 

 Экономика окружающей среды
 Поведенческая экономика

Примечания

Ссылки 

 Личный сайт Д. Галлахера
 Страница Д. Галлахера на сайте университета штата Монтана